Галина Георгиевна Силласте (род. 1946) — советский и российский учёный, доктор философских наук, профессор социологии.

Автор сотен статей и монографий по вопросам женщин и семьи, в том числе книги «Гендерная социология и российская реальность».

Биография 
Родилась 23 мая 1946 года в городе Элва Эстонской ССР.

После окончания в 1969 году Таллинского политехнического института (ныне Таллинский технический университет) по специальности «Технология пластмасс» и Центрального института патентоведения (Москва, 1971) — в течение нескольких лет работала заведующим реставрационной лаборатории Государственной национальной библиотеки им. Фр. Крейцвальда (ныне Эстонская национальная библиотека), заведующим лекторской группой ЦК ЛКСМ Эстонии, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Ленинского районного комитета Коммунистической партии Эстонии, лектором ЦК КП Эстонии.

В 1983 году окончила аспирантуру Института социологических исследований АН СССР, защитив кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. В 1987—1988 годах обучалась в докторантуре Академии общественных наук при ЦК ПССС, которую закончила в 1988 году защитой диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук.

Затем работала профессором, заместителем заведующего кафедрой Академии общественных наук при ЦК КПСС, профессором кафедры национальной безопасности Академии государственной службы при Президенте РФ.

С 1996 года по настоящее время — заведующая кафедрой социологии Финансового университета при Правительстве РФ. Руководитель научной школы «Гендерная и экономическая социология».

Занимается общественной деятельностью: является президентом Международной ассоциации «Женщины и развитие», членом редакционного совета общероссийской газеты «Москвичка» и редколлегии журнала «Социологические исследования». Также занимается политической социологией, социальными проблемами женщин и женских движений; автор и участница теле- и радиопередач на социальные темы.

Заслуги 
 За комплекс социологических исследований по социальным проблемам положения женщин награждена премией Президента РФ.
 Удостоена почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (Указ Президента России от 19.05.2003).
 Награждена Почетной грамотой Российского общества социологов (РОС) РАН (2006, «За вклад в подготовку социологических кадров и активную деятельность по проведению научных мероприятий»).
 В 2014 году была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 26 мая 2016 года ректор Финансового университета М. А. Эскиндаров вручил Галине Георгиевне медаль «За заслуги перед Финансовым университетом» (в связи с юбилеем).

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 СИЛЛАСТЕ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
 «Занятие наукой — это духовная потребность, образ жизни и мысли»
 Социологи большого города. Галина Силласте
 Профессор Галина Силласте: Масштабы наркомании в стране создало само государство
 Круглый стол «Совершенствование административно-правовых механизмов регулирования деятельности международного финансового центра в Российской Федерации»

Выпускники Таллинского технического университета
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Преподаватели Российской академии государственной службы
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Доктора философских наук
Социологи СССР
Социологи России
Члены КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Женщины-социологи